Plaats in Indonesië
 Sruni (Musuk), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Sruni (Gedangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java
 Sruni (Jenggawah), een plaats in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java
 Sruni (Klakah), een plaats in het bestuurlijke gebied Lumajang in de provincie Oost-Java